Čučuke este un sat din comuna Budva, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 10 locuitori).

Demografie

Referințe 

Localități din comuna Budva